Victor Amadeus I (Turijn, 8 mei 1587 — Vercelli, 7 oktober 1637) was een zoon van hertog Karel Emanuel I van Savoye en Catharina Michaella van Spanje, een dochter van Filips II. In 1630 volgt hij zijn vader op als hertog van Savoye, alsook titulair koning van Cyprus en Jeruzalem.

Een korte periode, onder de leiding van kardinaal de Richelieu vormde Victor Amadeus een anti-Spaanse groepering in Italië. Hij behaalde twee overwinningen tegenover de Spanjaarden, in 1636 met de Slag bij Tornavento en op 8 september 1637 in de Slag bij Mombaldone. Op 25 september 1637, voelde Victor zich ziek na het diner, dat was aangeboden door de hertog van Créqui, hij werd daarna terug gebracht naar Turijn en overleed daar op 7 oktober.

In 1619 trouwt hij met Christina van Frankrijk, dochter van koning Hendrik IV van Frankrijk, en wordt de vader van:
 Lodewijk Amadeus (1622-1628)
 Louisa Christina (27 juli 1629 - 12 mei 1692), gehuwd met haar oom Maurizio van Savoye (1593-1657), een broer van haar vader
 Frans Hyacinth (1632–1638), hertog van Savoye 
 Karel Emanuel II van Savoye (1634–1675), hertog van Savoye, opgevolgd door zoon Victor Amadeus II van Sardinië (1666-1732) en kleinzoon Karel Emanuel III van Sardinië (1701-1773)
 Violante Margaretha (1635-1663), gravin Farnese
 Catharina Beatrix (1636-1637)
 Henriëtte Adelheid (1636-1676), gehuwd met keurvorst Ferdinand Maria van Beieren (1636-1679).

Voorouders

Referenties
 

Heer of prins van Piëmont
Huis Savoye
Hertog van Savoye
Koning van Jeruzalem
Koning van Cyprus
Savoye, V